Il singolare del torneo di tennis Aberto de Tênis de Santa Catarina 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Thomaz Bellucci che ha battuto in finale Franco Ferreiro 4-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Dabul (semifinali)
 Thomaz Bellucci (Campione)
 Leonardo Mayer (secondo turno)
 Diego Junqueira (primo turno)

 Júlio Silva (quarti di finale)
 João Souza (secondo turno)
 Franco Ferreiro (finale)
 Ricardo Mello (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aberto de Tênis de Santa Catarina 2008